

Persone
 Alicia Carletti (1946-2017) – pittrice e litografa argentina
 Amelia Sarteschi Calani Carletti (1802-1856) – poetessa italiana
 Angelo Carletti, conosciuto come Angelo da Chivasso (1410-1495) – religioso, letterato e umanista italiano
 Annibale Carletti, (1888-1972) – presbitero e militare italiano, decorato con medaglia d'oro
 Beppe Carletti, all'anagrafe Giuseppe (1946) – tastierista italiano, cofondatore del gruppo musicale Nomadi
 Bertrand Carletti (1982) – pallavolista francese
 Cesarina Carletti, nota come Cesira, detta Nonna Mao (1912-1988) – partigiana, antifascista e brigatista italiana
 Eduardo Carletti (1951) – scrittore ed editore argentino
 Enrique Ángel Angelelli Carletti (1923-1976) – vescovo cattolico argentino
 Ercole Carletti (1877-1946) – poeta, drammaturgo e linguista italiano
 Francesco Carletti (1573-1636) – scrittore, viaggiatore e mercante italiano
 Luigi Carletti (1960) – giornalista e scrittore italiano
 Luigi Carletti (1844-1894) – militare italiano e volontario garibaldino 
 Martina Carletti (1986) – attrice italiana
 Max Carletti (1968) – chitarrista italiano
 Niccolò Carletti (1723-1796) – architetto, matematico e topografo italiano
 Ottorino Carletti (1873-1941) – militare, funzionario e politico italiano
 Tommaso Carletti (1860-1919) – diplomatico e politico italiano

Famiglie
 Carletti di Cingia de' Botti – casata popolana di origine cremonese

Altro
 Carletti – cognome italiano

Pagine correlate
 Carlotti